Le lundi  est le 272 jour de l'année 1890.

Naissances 
 Ahmad Kasravi (mort le ), historien, réformateur et philosophe iranien
 Alois Eliáš (mort le ), général et homme politique tchèque
 Karl Weisenberger (mort le ), général d'infanterie allemand
 Oscar Drouin (mort le ), personnalité politique canadienne

Décès 
 Alphonse Karr (né le ), romancier et journaliste français
 Charles Henry de Soysa (né le ), philanthrope sri lankais

Voir aussi 
 29 septembre et septembre 1890